

Топоніми 
 Саскачеван — степова провінція в Західній Канаді.
 Саскачеван — річка в Канаді.
 Саскачеванський калієносний басейн — калієносний басейн розташований у США та Канаді.
 Саскачеван — гора у горах Святого Іллі (територія Юкон, Канада).
 Саскачеван — гора в Колумбійському льодовиковому полі, у Канадських скелястих горах (провінція Альберта, Канада).

Університет 
 Саскачеванський університет — розташований у центрі міста Саскатун, Канада.

Спорт 
 Саскачеванська молодіжна хокейна ліга — молодіжна хокейна ліга в Канаді.
 Саскачеван Рафрайдерс — професійна команда з канадського футболу.

Посилання